Paradogma è un album studio del gruppo brutal death metal italiano Hour of Penance. Esso possiede influenze melodiche, pur mantenendo la potenza dei lavori precedenti. Saranno presenti cori e parti sinfoniche ricordanti temi epici, riff tipici del Brutal con ispirazioni tipiche di gruppi come Nile e Behemoth.

Tracce

Note

Collegamenti esterni 
 
  su metalitalia.com